Александр Петрович Веселовский — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Биография 
Родился в 1923 году в селе Смолино. Член КПСС с года.

Участник Великой Отечественной войны, воентехник 2-го ранга 884-го стрелкового полка 196-й стрелковой дивизии. С 1943 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1943—1987 гг. — начальник артиллерийской мастерской, в военном комиссариате города Кирова, мастер, заместитель начальника цеха, начальник цеха, заместитель главного инженера Горьковского автомобильного завода, директор Заволжского моторного завода, начальник управления машиностроения Госснаба СССР.

Делегат XXI и XXII съездов КПСС.

Умер после 1985 года.

Ссылки 
 Веселовский

Директора промышленных предприятий
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС